Берна́рдо Альбе́рто Уса́й (также Хуссе́й, ; 10 апреля 1887, Буэнос-Айрес — 21 сентября 1971, Буэнос-Айрес) — аргентинский физиолог, получивший Нобелевскую премию по физиологии или медицине в 1947 году "за открытие роли гормонов передней доли гипофиза в метаболизме глюкозы». Разделил премию с супругами Карлом и Герти Кори, открывшими каталитическое превращение гликогена. Он является первым аргентинским и латиноамериканским лауреатом Нобелевской премии в науке.

Иностранный член Национальной академии наук США (1940), Лондонского королевского общества (1943), Парижской академии наук (1955; корреспондент с 1949).

Биография 
Бернардо Альберто Усай был рождён в Буэнос-Айресе, иммигрантами из Франции, Альбертом и Кларой Усай. Он, не по годам развитой подросток, был допущен в фармацевтическую школу при Университете Буэнос-Айреса в возрасте 14-ти лет, а затем на медицинский факультет того же университета с 1904 по 1910 год, начал, когда ему было только 17 лет. В то время как Усай был медицинским студентом третий год, он занимал должность научно-исследовательского и преподавательского ассистента кафедры физиологии.

Академик АН Аргентины. Член Папской академии наук (1936).

Награды и признание 
 1946 — 
 1947 — Нобелевская премия по физиологии или медицине
 1957 — Стипендия Гуггенхайма
 1966 — Кавалер Большого креста ордена Альфонса X Мудрого
 1983 —

Память 
В 2009 году Международный астрономический союз присвоил имя Бернардо Альберто Усая кратеру в области северного полюса Луны.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография Бернардо Усая на сайте Нобелевского комитета
 Нобелевская лекция Бернардо Усая

Физиологи Аргентины
Медики Аргентины
Фармацевты
Лауреаты Нобелевской премии по алфавиту
Лауреаты Нобелевской премии из Аргентины
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Французской академии наук
Почётные доктора Национального автономного университета Мексики
Члены Папской академии наук
Стипендиаты Гуггенхайма
Члены Парижской медицинской академии
Члены Шведской королевской академии наук
Члены Леопольдины
Награждённые медалью Бантинга
Преподаватели Университета Буэнос-Айреса
Выпускники Медицинского факультета Университета Буэнос-Айреса
Похороненные на кладбище Ла-Чакарита